Liste der Monuments historiques in La Chapelle steht für:

 Liste der Monuments historiques in La Chapelle-Bouëxic
 Liste der Monuments historiques in La Chapelle-Bâton (Vienne)
 Liste der Monuments historiques in La Chapelle-Chaussée
 Liste der Monuments historiques in La Chapelle-Gauthier (Seine-et-Marne)
 Liste der Monuments historiques in La Chapelle-Iger
 Liste der Monuments historiques in La Chapelle-Moutils
 Liste der Monuments historiques in La Chapelle-Neuve (Morbihan)
 Liste der Monuments historiques in La Chapelle-Rablais
 Liste der Monuments historiques in La Chapelle-Saint-Aubert
 Liste der Monuments historiques in La Chapelle-Saint-Luc
 Liste der Monuments historiques in La Chapelle-Saint-Sulpice
 Liste der Monuments historiques in La Chapelle-Thémer
 Liste der Monuments historiques in La Chapelle-aux-Bois
 Liste der Monuments historiques in La Chapelle-aux-Filtzméens
 Liste der Monuments historiques in La Chapelle-de-Brain
 Liste der Monuments historiques in La Chapelle-des-Pots
 Liste der Monuments historiques in La Chapelle-devant-Bruyères
 Liste der Monuments historiques in La Chapelle-du-Châtelard
 Liste der Monuments historiques in La Chapelle-d’Angillon
 Liste der Monuments historiques in La Chapelle-d’Armentières
 Liste der Monuments historiques in La Chapelle-en-Serval
 Liste der Monuments historiques in La Chapelle-en-Vexin
 Liste der Monuments historiques in La Chapelle-la-Reine
 Liste der Monuments historiques in La Chapelle du Lou du Lac

Siehe auch:

 Liste der Monuments historiques in Lachapelle